Гурдићи може да се односи на:

 Гурдићи (Соколац) - насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска;
 Гурдићи (Олово) - насељено мјесто у општини Олово, Федерација БиХ.